Maxton ist der Name folgender Orte:

 Maxton (North Carolina), Gemeinde im Robeson County, Vereinigte Staaten
 Maxton (Kent), Vorort von Dover, Vereinigtes Königreich
 Maxton (Schottland), Weiler in Roxburghshire, Vereinigtes Königreich

Maxton ist der Familienname folgender Personen:

 Graeme Maxton (* 1960), britischer Ökonom
 James Maxton (1885–1946), britischer Politiker (Independent Labour Party)
 John Maxton, Baron Maxton (* 1936), britischer Politiker (Labour Party)